Дахабон:

 Дахабон — провинция в Доминиканской Республике.
 Дахабон — город в Доминиканской Республике.